Vitasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vitasjö, Skåne, sjö i Osby kommun, 
Vitasjö, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (9,63 ha)
Vitasjön, Småland, sjö i Älmhults kommun,  (53,9 ha)
Vitasjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (88,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn